Reinheitsgrad steht für:
 Aussage über den Anteil von Einschlüssen in einem metallischen Werkstoff; siehe Reinheitsgrad (Werkstoff)
 Aussage über anhaftende Partikel auf einer stählernen Oberfläche; siehe Reinheitsgrad (Stahl)
 Qualitätsmerkmal eines Diamanten; siehe Diamant#Reinheit (clarity)
 Feingehalt, Massenanteil des höchstwertigen Edelmetalls in einem metallischen Gegenstand
 gelegentlich für Stoffreinheit, Mengenanteil eines erwünschten Stoffs am Gesamtgemisch

Siehe auch:
 Reinheit